Гаплогруппа U1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 U1-a
 U1a
 U1b
 U1b1
 U1b2
 U1b3

Распространение

Балканы 
Болгария
 болгары — 1,4 % (855)

Кавказ 
Грузия
 сваны — 4,2 % (48) 7,61 % (184)

Передняя Азия 
Иран – 3,13 % (352)
 азербайджанцы – 9,09 % (22)
 персы – 2,76 % (181)
 кашкайцы – 1,79 % (112)

Палеогенетика

Железный век 
Зевакинский могильник
 52 — Zevakinskiy (stone fencing) — Зевакино (Восточно-Казахстанская область), Казахстан — 8th to 7th c. BC — U1.

Античность 
Кокмардан (городище)
 28 — Kok-Mardan (kourgan 2,3,6,16) — Отырарский район, Туркестанская область, Казахстан — 3rd to 5th c. AD — U1.

Примечания

Публикации 
2004
 
2006
 
2012
 
2013
 
2017

Ссылки 
 
 U1 — Haplogroup

Гаплогруппа U1 (мтДНК)